Jméno a příjmení Václav Pleskot má více nositelů:

 Václav Pleskot (matematik) (1907–1982) – český matematik
 Václav Pleskot (politik) (1921–2012) – český sportovní funkcionář a politik KSČ, v 60. letech velvyslanec v Paříži a státní tajemník ministerstva zahraničních věcí ČSSR